Дептогун — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дептогун — река, левый приток р. Тенкели, координаты 69°59' с. ш. 140°22' в. д., код ГКГН 396227.
 Дептогун — река, правый приток р. Куранах, координаты 69°47' с. ш. 141°54' в. д., код ГКГН 396399.
 Дептогун — река, правый приток р. Омчикандя, координаты 68°30' с. ш. 139°51' в. д., код ГКГН 410632.
 Дептогун — река, правый приток р. Сонтойон, координаты 69°45' с. ш. 141°12' в. д., код ГКГН 396411.

См. также